Heikki Savolainen – ginnasta finlandese
 Jaana Savolainen – ex fondista finlandese
 Juska Savolainen – ex calciatore finlandese
 Kimmo Savolainen – allenatore di sci nordico ed ex saltatore con gli sci finlandese